System 3 (azienda) – Società britannica che sviluppa videogiochi
 System 3 (sistema operativo) – Sistema operativo sviluppato dalla Apple Inc.
 System 3 Football Club – Società calcistica fondata nel 1997.